

Politiek en overheid 
 Stroming voor een Antikapitalistisch Project, een Belgische trotskistische politieke partij, opvolger van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP)
 Socialistische Alternatieve Politiek, een trotskistische Nederlandse politieke organisatie
 Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, een Zweedse politieke partij
 Suid-Afrikaanse Party, een boerenpartij in Zuid-Afrika

Informatica 
 SAP SE een aan de DAX genoteerd bedrijf dat software maakt. 
 SAP R/3, een ERP-pakket van SAP SE
 Service Advertiser Protocol, een IPX-netwerkprotocol

Technologie
Superabsorberend polymeer,  een polymeermateriaal dat in staat is vele malen het eigen gewicht aan water op te slorpen en vast te houden